Список міських агломерацій світу з населенням понад мільйон осіб

У світі і в багатьох країнах офіційний статистичний облік агломерацій не проводять, а критерії їх виділення різняться. Для деяких агломерацій, особливо в Азії, використані старіші джерела, для деяких — новіші, так що їх умовне місце в списку може виявитися нижче або вище, ніж насправді. У деяких джерелах помилково приймають населення провінцій за агломерації (напр. Київ і вся область).

Понад 10 мільйонів

Від 5 до 10 мільйонів

Від 3 до 5 мільйонів

Від 2 до 3 мільйонів

Від 1 до 2 мільйонів  
 
З числа агломерацій Росії (див. Статтю) ще 3 агломерації (Іжевськ, Ярославль, Брянськ) оцінюються деякими окремими експертами як мільйонні, що, однак, не узгоджується з іншими джерелами.

Джерела
citypopulation.de  
populationdata.net

Статистика по державам

Див. також
Найнаселеніші міські агломерації
Міські агломерації Європи
Мегалополіс
Метроплекс
Конурбація

Примітки 

Списки міст